Готгард Готгардович (Григорий Григорьевич) Ти́мрот (полное Готгард Фердинанд Эмерих Альберт) (8 февраля 1868 — 2 ноября 1941, Дрезден) — российский генерал-майор, герой Первой мировой войны.

Биография 
Родился 8 февраля 1868 года, сын Готгарда Готгардовича (Григория Григорьевича) Тимрота и Ольги Фёдоровны урождённой фон Раден. 1 сентября 1886 года был принят в Пажеский корпус и 11 октября 1887 года произведён в камер-пажи. Выпущен 9 августа 1888 года подпоручиком в лейб-гвардии Семёновский полк.

30 августа 1892 года произведён в поручики (со старшинством с 9 августа 1892 года) и 6 декабря 1899 года — в штабс-капитаны. Прошёл курс наук в Николаевской академии Генерального штаба, выпущен по 1-му разряду, однако не был причислен к Генеральному штабу и вернулся в свой полк. 7 февраля 1901 года произведён в капитаны (со старшинством с 6 декабря 1900 года) и около 9 лет командовал в Семёновском полку ротой. 6 декабря 1908 года произведён в полковники.

После начала Первой мировой войны Тимрот 6 ноября 1914 года был назначен командиром 92-го пехотного Печорского полка. Высочайшим приказом от 3 февраля 1915 года Тимрот, ещё за отличие в рядах лейб-гвардии Семёновского полка, был награждён Георгиевским оружием:

6 августа 1915 года назначен командующим бригадой 34-й пехотной дивизии, 11 октября того же года произведён в генерал-майоры (со старшинством с 11 марта 1915 года) и утверждён в должности командира бригады. С 12 апреля 1917 года командовал 15-й пехотной дивизией. Приказом по армии и флоту от 8 октября 1917 года за отличия в боях против неприятеля был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени.

Во время Гражданской войны Тимрот, по некоторым сведениям, состоял в армии Бермондта-Авалова. После поражения белых эмигрировал в Германию, проживал в Потсдаме, был членом полкового объединения лейб-гвардии Семёновского полка.

Скончался в Дрездене 2 ноября 1941 года и был похоронен на Северном кладбище.

Семья 

Отец Готгард (Григорий Григорьевич) фон-Тимрот (1827—1880), генерал-майор, шеф военного губернаторства в Костроме. Мать баронесса Ольга Каролина Мари Теодора фон-Раден (1828—1903).

Жена баронесса Александра Анна Лилли фон-Оффенберг (1877—1948). Дети Ольга Генриетта Элизабет Александра Женни София (1908—1998), Фридрих Георг (1910—1945), Александра Мета Генриетта (1912—1993).

Его братья:
 Лев Готгардович (1873—1943) — генерал-майор, кавалер ордена св. Георгия 4-й степени.
 Александр Григорьевич (1865—1944) — гофмейстер, сенатор.

Награды 

Среди прочих наград Тимрот имел ордена:
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1910 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1913 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (28 октября 1914 года)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (12 февраля 1915 года)
 Георгиевское оружие (3 февраля 1915 года)
 Орден Святого Станислава 1-й степени с мечами (29 сентября 1916 года)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (8 октября 1917 года)
 Орден Михая Храброго 3-й степени (Румыния, 1917)

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. — М., 2009. — С. 578. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Волков С. В. Офицеры Российской гвардии. Опыт мартиролога. — М., 2002. — С. 477. — ISBN 5-85887-122-4
 Высочайшие приказы по Военному ведомству. К № 1271 «Разведчика». — С. 125
 Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917—1997 в 6 томах. Том 6. Книга 2. Скр—Ф. М.: «Пашков дом», 1999. — С. 380. — ISBN 5-7510-0169-9
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 марта 1914 г. — СПб., 1914. — С. 353
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник. — М., 2004. — С. 787. — ISBN 5-89577-059-2

Ссылки 
 
 «Тимротиана» Михаила фон Тимрота (перевод со шведского, (Michael Heinrich v. Timroth, «Genealogia Thiemerothiana». Helsingfors Slaktforskare, Uppsatser XIII, 2001). См. альманах «Тороповские Страницы», стр. 64-87.

Генерал-майоры (Российская империя)
Готгард Готгардович
Выпускники Пажеского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Россия)
Генерал-майоры России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны в Германии
Похороненные на Северном кладбище (Дрезден)